William Smith House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Smith House (Colorado), ID-Nr. 85002565
 William Smith House (New Jersey), ID-Nr. 94000008
 William Smith House (Ohio), ID-Nr. 02001052
 William Smith House (Pennsylvania), ID-Nr. 77001131
 William Smith House (Virginia), ID-Nr. 03000189

Siehe auch:
 William G. Smith House